Метропольный город () — территориальная единица Италии, существующая с 1 января 2015 года. 

Метропольный город включает в себя большой город и небольшие близлежащие города, тесно связанные с ним экономически и основными государственными службами, а также культурными отношениями и территориальными особенностями.

История 
Оригинальный закон 1990 года предложил в качестве метропольных городов коммуны Турин, Милан, Венеция, Генуя, Болонья, Флоренция, Рим, Бари, Неаполь и их прилегающие к ним одноимённые провинции, оставляя за автономными областями права уточнить список метрополий на своей территории. Поправками 2009 года в список добавлен Реджо-ди-Калабрия. Метрополиями, учреждёнными в автономиях, стали: Кальяри в Сардинии, Катания, Мессина и Палермо в Сицилии.

3 апреля 2014 года итальянский парламент одобрил закон, который устанавливает 10 метропольных городов в Италии, без учёта автономных регионов. Новые метропольные города начали функционировать с 1 января 2015 года.

Организация 
метропольные города состоят из коммун (муниципалитетов), которые раньше входили в одну и ту же провинцию. Каждый Метропольный город возглавляет столичный мэр (sindaco metropolitano) при содействии законодательного органа, столичный совет (), а не Законодательное Собрание, метропольная конференция (). Члены метропольного совета выбираются мэрами и членами городского совета каждой коммуны в метропольном городе, столичный мэр является мэром столицы территории. Столичная конференция состоит из мэров муниципалитетов близких к столице.

Основными функциями, возложенными на новые метропольные города:
 местное планирование и зонирование;
 обеспечение местных полицейских служб;
 транспорт и городские услуги.

Метропольные города

См. также 
 Регионы Италии
 Провинции Италии
 Коммуны Италии

Примечания 

 
Административные единицы